Казань () — железнодорожная станция Казанского региона Горьковской железной дороги, расположена в городе Казани.

История

История вокзала станции 
Железнодорожный вокзал был открыт спустя некоторое время после прихода в город в 1893 году Московско-Казанской железной дороги. С советского времени вокзал находится в ведении Казанского отделения Горьковской железной дороги. В настоящее время находится под управлением Горьковской региональной Дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».

В 1992 году главное здание претерпело сильный пожар и было восстановлено к 1997 году. К празднованию тысячелетия города, в 2005 году, планировалась большая реконструкция вокзала с сооружением над путями остеклённых зала ожидания и спусков, но реализованы были только реконструкция пригородного здания и площади.

От вокзала действует железнодорожная радиальная 21-километровая линия в аэропорт городского поезда, которая обслуживает южные городские посёлки и аэропорт, а ранее была линией Аэроэкспресса, сооружённой к Универсиаде 2013 года.

Также к Универсиаде в другой части города построен мультимодальный транспортно-пересадочный узел «Казань-2».

Пригородный павильон 
Павильон обеспечения пригородного сообщения вокзала Казани был возведён в 1967 году. Спустя почти 40 лет был полностью перестроен. Изначально проектировал вокзал Мунир Хасьянович Агишев, а проект перестройки выполнил Виталий Павлович Логинов.

По проекту 2004 года, предполагалось содрать с торцевой стены знаменитое сграфитто «Казань — столица Советской Татарии», так как предполагалось, что оно диссонирует с декоративной башенкой на крыше. Тем не менее картину удалось сохранить, и обновлённый вокзал был открыт летом 2005 года, перед празднованием тысячелетия Казани.

Вокзал станции 
Железнодорожный вокзальный комплекс станции Казань (Казань-1) находится на Привокзальной площади в центральной части Казани и включает в себя главное здание (памятник архитектуры 1896 года и достопримечательность города, архитектор Генрих Руш), пригородный терминал (построенный в 1967 году и реконструированный в 2005 году) и сервисное здание с кассами дальнего следования, а также ряд служебных построек (все построены в конце XX — начале XXI века). Казанский вокзал обслуживает 36 пар поездов дальнего следования, в том числе 13 — местного формирования, а также пригородные электропоезда и дизель-поезда (рельсовые автобусы), отправляемые с соответствующих тупиковых платформ в западном и восточном направлениях. Всего за год вокзал обслуживает более 8 млн пассажиров. Вокзал имеет 15 путей, несколько низких платформ и крытый надземный переход-конкорс над путями, с лифтами, работающими на всех основных платформах. Территория вокзала огорожена, вход на неё контролируется и доступен только имеющим билеты отъезжающим, прибывающим и сопровождающим. Для прохода к пригородным поездам используются турникетные комплексы в пригородном терминале и двух отдельно стоящих павильонах красного цвета у западной и восточной платформ. Через Привокзальную площадь проходят все виды городского общественного транспорта, кроме метро.

Пассажирское сообщение

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

См. также 
 Восстание-Пассажирская
 Казанбургская железная дорога (Казань — Екатеринбург I)
 Казанская железная дорога
 Северный внутригородской железнодорожный ход (Казань)

Примечания

Ссылки 
 Схема Арского (Восточного) направления на Яндекс. Расписания
 Схема Зеленодольского (Западного) направления на Яндекс. Расписания

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции в Казани
Вахитовский район Казани
Достопримечательности Казани